Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Haddock :
 l'USS Haddock, renommé  pendant sa construction, sous-marin mis en service de 1914 à 1923 ; 
 l', un sous-marin de classe Gato mis en service en 1942 à 1947 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Thresher/Permit en service de 1967 à 1993.

Haddock